Владислав Фёдоров:
 Фёдоров, Владислав Альбертович (в монашестве Гурий; род. 1960) — епископ Русской православной церкви, епископ Арсеньевский и Дальнегорский.
 Фёдоров, Владислав Вадимович (род. 1996) — латвийский футболист.
 Фёдоров, Владислав Олегович (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол.